El Torneig de Nursultan 2020, oficialment conegut com a Astana Open 2020, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre de 2020 al National Tennis Centre de Nursultan, Kazakhstan.

El tennista australià John Millman va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

Esport al Kazakhstan
ATP Tour 2020